Toto je seznam českých a slovenských lokomotiv:

Vysvětlivky 
 V této tabulce jsou uváděny standardní parametry pro daný typ lokomotivy. Mohou však existovat jednotlivé kusy nebo i celé série lokomotiv daného typu s odlišnými parametry (jiný výkon, maximální rychlost, motor apod.). Tyto odlišnosti jsou obvykle uvedeny u popisu příslušného typu lokomotivy.
 Hmotnost je uváděna jako služební, tj. včetně všech provozních náplní. U motorových vozů a elektrických jednotek je udávána bez cestujících.
 Pokud u dané lokomotivy nějaký údaj nemá smysl (např. typ motoru u turbínové lokomotivy), je místo údaje uveden znak '—'. Pokud je políčko prázdné, údaj není znám.
 Sloupec ks obsahuje počet provozovaných kusů; toto číslo se může lišit od počtu vyrobených kusů u lokomotiv dovážených nebo naopak vyvážených.
 Podbarvením jsou označeny lokomotivy, které

Parní lokomotivy

Parní vozy

Elektrické lokomotivy 
[A] – akumulátorová lokomotiva

Elektrické jednotky

Motorové lokomotivy

Motorové vozy a jednotky

Reference

Související články 
 Přezdívky českých a slovenských železničních vozidel
 Seznam českých a slovenských motorových vozů a jednotek
 Seznam českých osobních železničních vozů

Externí odkazy 
 https://www.vagonweb.cz/
 http://www.atlaslokomotiv.net/
 http://www.prototypy.cz/
 http://www.zelpage.cz/
 http://www.vlaky.net/
 http://lokomotivy.webzdarma.cz/ 
 https://web.archive.org/web/20080702015803/http://parniloko.vlaksim.cz/
  Fotografie českých železničních vozidel
 / Fotogalerie slovenských železničních vozidel

Lokomotivy
Lokomotivy
Lokomotivy
Železniční vozidla v Česku